Plaats in Indonesië
 Kawedusan (Kebumen), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kawedusan (Plosoklaten), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Kawedusan (Ponggok), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java